

Geologia 
 RARE (Ronne Antarctic Research Expedition) – missione esplorativa in Antartide

Musica 
 Rare – etichetta discografica francese
 Rare – album di David Bowie del 1982
 Rare – album degli Asia del 1999
 Rare – album dei Calibro 35 del 2010
 Rare – album di Selena Gomez del 2020
 Rare – singolo di Selena Gomez del 2020

Videogiochi 
 Rare – azienda di produzione di videogiochi